Архипелаг и расположенное на нём одноименное королевство Тонга состоит из 171 острова, из которых обитаемы лишь порядка 40. Острова архипелага делятся на 4 группы (с юга на север): острова Тонгатапу, острова Хаапай, острова Вавау и острова Ниуас. Этим группам соответствуют четыре округа Тонга: Тонгатапу, Хаапай, Вавау и Ниуас соответственно; пятый округ составляет входящий в группу Тонгатапу остров Эуа.

Обитаемые острова Тонга

Примечания 

Острова Тонга
Списки:Тонга
Тонга